Альдо Ди Клементе () — это итальянский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который с 1982 года работал техником в обсерватории Кампо Император. В мае 1996 года совместно с другим итальянским астрономом Андреа Боаттини им был открыт астероид . Он также оказал значительную помощью в проведении проекта CINEOS.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов